Leão, León en español, puede referirse a:

En geografía:
 Boqueirão do Leão, municipio brasileño.
 Capão do Leão, municipio brasileño.
 Minas do Leão, municipio brasileño.

En arte:
 Carlos Leão, arquitecto brasileño.
 Anilda Leão, cantante brasileña.
 Nara Leão, cantante brasileña.
 Rodrigo Leão, músico portugués.
 Eriberto Leão, actor brasileño.
 Grupo do Leão, tertulia de artistas portugueses del siglo XIX.

En deportes:
 André Leão, Futbolista
 Aldo Leão Ramírez, Futbolista
 Rafael Leão, Futbolista
 Emerson Leão, Exfutbolista
 Leao Butrón, Futbolista

Otros:
 Honório Carneiro Leão, político y diplomático brasileño.
 Joaquim Antão Fernandes Leão, abogado y político brasileño.